Клучов може бити:

 Клучов (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Клучов (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република